Új termés, a Genius kiadó 1920-as évekbeli, külföldi írókat közreadó sorozata
 Új Termés, a Magvető Könyvkiadó 1960-as, ill. 1980-as évekbeli magyar szépirodalmi sorozatai